Nederlandse orde van advocaten
Orde van Advocaten (België)